

Ludzie 
 Gilbert John Arrow (1873–1948) – angielski entomolog
 Kenneth Arrow – ekonomista amerykański, laureat Nagrody Nobla
 Michelle Arrow – australijska historyk

Inne 
 Chetz-2 (Arrow-2) – naziemny rakietowy system antybalistyczny
 Arrow – amerykański serial przygodowy, emitowany od 2012 roku na stacji The CW.
W Wielkiej Brytanii:
 Arrow – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Arrow, Kentucky